35-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, проходил в августе 2006 в венгерском городе Сегед.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|- 
| 1 || align=left |  || 12 || 2 || 4 || 18
|- 
| 2 || align=left |  || 4 || 9 || 2 || 15
|-
| 3 || align=left |  || 4 || 1 || 1 || 6
|-
| 4 || align=left |  || 1 || 3 || 2 || 6
|-
| 5 || align=left |  || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| 6 || align=left |  || 0 || 3 || 1 || 4
|-
| 7 || align=left |  || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 8 || align=left |  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 9 || align=left |  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 10 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 11 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 12 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 13 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 14 || align=left |   || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 15 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 16 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 17 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 18 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 19 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 20 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 21 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| colspan=2 | Итого || 27 || 27 || 27 ||81
|}

Ссылки 

 Результаты чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 2006 года 

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты мира в Венгрии
Август 2006 года
Международные спортивные соревнования в Сегеде
Спорт в Венгрии в 2006 году